Příjmení Nevole nosí více osobností:

 Božena Nevolová  (1893–1946), česká malířka a grafička
 Jan Nevole  (1812—1903), český architekt
 Svetozar Nevole  (1910–1965), český psychiatr